Oued El Abid est un hydronyme arabe dont le sens est "rivière de l'esclave". Ce nom est porté par au moins deux rivières :
 L'Oued El Abid au Maroc, affluent de l'Oum Errabiâ.
 L'Oued El Abid, rivière du Cap Bon en Tunisie.